Alarma!!! es un álbum recopilatorio homónimo del grupo Alarma!!! perteneciente a la compañía discográfica Polydor editado en el año 1994 compuesto por 15 canciones.

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de España de 1994
Álbumes de Polydor Records
Álbumes de Alarma!!!